Станисла́в Миха́йлович Ду́жников (род. 17 мая 1973, Саранск, Мордовская АССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа; заслуженный артист России (2018), заслуженный артист Республики Мордовия (2014). Наиболее известен по роли Бомбы в фильме Романа Качанова «ДМБ» (2000), а также по ролям Лёни Воронина в комедийном телесериале «Воронины» (2009—2019) и Михаила Доценко в сериале «Каменская» (2002—2011).

Биография 
Станислав Дужников родился 17 мая 1973 года в Саранске. На сцене дебютировал ещё в школе — сыграл дочку мачехи в «Золушке» и получил за эту роль приз. Окончил школу с серебряной медалью в селе Старое Шайгово, где жила бабушка Анастасия Фёдоровна, заслуженный педагог. Поступил в Саранское училище культуры на факультет режиссуры культурно-массовых мероприятий. Затем учился в Московском институте современного искусства. С четвёртой попытки он поступил в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1998 году (курс Е. В. Князева), и стал актёром Театра имени Гоголя. С 1999 года — актёр «Фабрики театральных событий» М. Горевого. С 2001 года работал в театре под руководством Армена Джигарханяна. В 2009 году был принят в труппу Художественного театра им. А. П. Чехова.

В 1995 году Дужников начал сниматься в кино. Известность актёру принесла роль Толи Пестимеева по прозвищу Бомба в фильме 2000 года «ДМБ» и в последовавших продолжениях. Успех закрепили роли Миши Доценко в телесериале «Каменская» и роль Лёни Воронина в ситкоме «Воронины».
К 2009 году набрал 25 килограммов для телесериала «Воронины», а к 2013 году сбросил 20 килограммов для этого же телесериала.
В 2012 году сыграл значительные роли в фильмах «Метро» и «1812: Уланская баллада».

В 2010 году организовал фестиваль детского и молодёжного творчества «Viva».

В 2014 году Дужников пронёс олимпийский огонь сочинской Олимпиады в своём родном городе Саранске.

25 сентября 2015 года актёр принял участие в театрализованных онлайн-чтениях произведений А. П. Чехова «Чехов жив».

Увлекается фотосъёмкой. В 2018 году провёл выставку собственных работ «Настоящие люди».

Общественная позиция 
В ходе президентских выборов 2018 года был доверенным лицом Президента РФ Владимира Путина.

В 2022 году поддержал военное вторжение России на Украину.

Личная жизнь 
 Первая жена — актриса театра и кино Кристина Бабушкина.
 Дочь — Устинья Дужникова (2007).
 Невеста — Катерина Волга, флорист. Вместе с 2013 года.

Эрзя со стороны мамы, свободно владеет мокшанским языком.

Творчество

Театральные работы 
Станислав Дужников в 1998 году стал актёром Театра имени Гоголя.
С 1999 — актёр «Фабрики театральных событий» М. Горевого.
С 2001 года работал в театре под руководством Армена Джигарханяна.

В 2009 году принят в труппу Художественного театра им. А. П. Чехова.

Также играет в различных антрепризах.

 1998—2000 — «Долетим до Милана» — адвокат Зелко
 1998—2000 — «Моё преступление» — фабрикант Мыльный
 1998—2000 — «Безобразная Эльза» — агроном
 1999—2000 — «Дрейфус» — погромщик
 1999—2000 — «Петербург» — Андрей Лихутин
 1999—2001 — «Люди и мыши» — Ленни
 2000 — «Войцек» — Джек Войцек
 2001—2009 — «Балалайкин и компания» — полководец Редедя
 2001—2009 — «Театр-убийца» — Бедбут
 2002—2009 — «Пороховая бочка» — Геле
 2003 — «Адриенна, или Браво, мадемуазель Лекуврер!» — Аббат
 2003 — «Резиновый принц» — несколько ролей
 2004—2009 — «Она в отсутствии любви и смерти» — доктор Энгельс
 2004—2009 — «Три сестры» — Андрей Прозоров
 2006 — «Цветок смеющейся» — Гарри
 2009 — «Дон Жуан, или Каменный гость» — Дон Жуан
 2009 — «Пиквикский клуб» — Джо
 2010 — «Женитьба» — Юрий Подколёсин
 2011 — «Дом» —  Александр Савёлов
 2012 — «Призраки» — Раффаэле
 2012 — «Примадонны» — доктор Майерс
 2012 — «Прошлым летом в Чулимске» — Иннокентий Мечёткин
 2013 — «Поколение Маугли» — Патрик
 2014 — «Медведь» — Виталий Смирнов
 2014 — «№ 13D» — Ронни
 2015 — «Одноклассники» — Костя Новгородцев

Роли в кино 

 1995 — Барышня-крестьянка — крестьянин в красной рубахе
 1998 — Дрянь хорошая, дрянь плохая — бармен в ресторане
 2000—2001 — ДМБ — Толя Пистемеев, «Бомба»
 2000—2001 — Остановка по требованию — Александр Евгеньевич, физрук школы
 2001 — Даун Хаус — боярин Свиньин
 2001—2004 — Дальнобойщики (5-я серия «Дочь олигарха»; 10-я серия «Туман») — Константин Фадин
 2002—2011 — Каменская — Михаил Доценко, капитан милиции
 2003 — Теория запоя — Саша Белов, тракторист
 2004 — Француз — Анатолий Щеглов
 2004 — Турецкий гамбит — Семён Алексеев, буфетчик
 2005 — Мошенники — Василий Зорин
 2005 — Персона нон грата — Иван Пургин, «Слон»
 2005 — Умножающий печаль — Василий Теплов, «Смаглий»
 2005 — Херувим — Николай Юрченко, телохранитель Стаса
 2006 — Девочки — Пётр Сергеевич Назаров, хозяин компании «Девочки»
 2007 — Параграф 78 — Андрей Войтевич, «Люба́»
 2007 — Любовь-морковь — Данила
 2007 — Отрыв — Илья Романюк
 2007 — Май — Сергей Артемьев, «Брателла»
 2007 — Погоня за ангелом — Виктор Репкин, «Репа»
 2007 — Снежный ангел — Андрей Виноградов
 2007 — Давай поиграем — Олег Захаров, «Кондёр»
 2007 — Луна — Одесса — Митя, брат Бориса
 2007 — Неуловимая четвёрка — Денис, «Дэн»
 2008 — Никто не знает про секс-2: No sex — Арсений Волобуев
 2008 — Господа офицеры: Спасти императора — Семён Неясный
 2008 — Колечко с бирюзой — Пётр
 2008 — От любви до кохання — Глеб Беляченко
 2008 — Приключения в Тридесятом царстве — Илья Муромец
 2008 — Мины в фарватере — Борис Кочин
 2008 — Прилетит вдруг волшебник — Георгий Степанович Новгородцев
 2008 — Операция «Праведник» — Виктор Абрамов
 2008 — Пятница. 12 — Костя, сержант, «Угрюмый»
 2009 — Аннушка — Василий Юрьевич Галочкин (дядя Вася), муж тёти Гали
 2009 — Люди Шпака — Богдан Нехода
 2009—2019 — Воронины — Леонид Николаевич Воронин, капитан/майор/подполковник милиции/полиции, старший брат Кости
 2009 — Покушение — Юрий Дормидонтович Мамонтов, оперный певец, народный артист 2009—2010 — Неудачников.net — Валентин Смирнов 2010 — Энигма — Сергей Свирский 2010 — Бриллиантовая рука 2 — Алексей Забегаев, капитан милиции 2010 — Трамвай в Париж — Алексей Иванович 2011—2012 — Молодожёны — Лёня Воронин (23 серия) 2012 — 1812: Уланская баллада — унтер Птуха 2013 — Метро — Михаил, курьер 2013 — Ледников — Сергей Прядко, следователь 2015 — Счастье — это... (киноальманах) — Гусляров 2015 — Точки опоры — Дмитрий Николаевич Астров, прокурор района 2016 — Журналюги (на экраны не вышел) — Юрий Дубов, борец
 2018 — Рубеж — Панаитов
 2018 — Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика — аккордеонист Палыч
 2019 — Счастье – это… Часть 2 — Туманов тренер новелла «Самый важный игрок»
  — Разбитое зеркало —Виктор, брат Даши
 2020 — Катран — Миша, актёр
  — Угрюм-река — Ферапонт
 2021—2023 — Ивановы-Ивановы — Борис Иванов, брат Антона (5—6 сезоны)
 2022 — Артек. Большое путешествие — Василий Осипов, папа Николетты и Елисея
 2022 — Я хочу! Я буду!

Документальные фильмы 
 2005 — Просто Стас. Называй меня так…
 2008 — Раз, два, три, БОМБА!
 2011 — Сергей Никоненко. О, счастливчик!
 2011 — Ко Дню Рождению Армена Джигарханяна
 2014 — Судьба актёра

Реклама 
 Социальная реклама «Будь мужиком» (2001—2006)
 Реклама ламп «Gaus» (2008)
 Реклама «Банк ВТБ 24» (2015)

Озвучивание мультфильмов 
 2011 — Тайна Сухаревой башни — император Пётр I
 2014 — Тайна Сухаревой башни. Чародей равновесия — император Пётр I
 2015 — Последний человек Атлантиды — Максимилиан

Дубляж 
 2012 — Тэд Джонс и Затерянный город — Копанин
 2012 — Ральф — Ральф
 2014 — Оз: Возвращение в Изумрудный Город — филин Савва
 2018 — Ральф против интернета — Ральф

В интервью корреспонденту газеты «Metro Москва» Дужников так говорил об озвученном им персонаже из полнометражного анимационного фильма «Ральф»: «Конечно, Ральф — это „круши-ломай“, но на самом деле это ранимая и тонкая душа. На сегодняшний день мы забываем о таких вещах, как дружба, любовь, самоотверженность, о других таких вещах, которые раньше, в советское время, проецировали на молодёжь. И этот мультик… будет учить подрастающее поколение таким необходимым как воздух вещам».

Телевидение 
 В 2003 году был ведущим программы «Неслучайные встречи».
 В 2005 году принял участие в программе «Армейский магазин».
 В 2007 году принял участие в программе «Всё включено».
 В 2007—2008 годах был ведущим программы «Успеть за 23 минуты» на канале ТВ-3.
 В 2010 и в 2014 годах принимал участие в программе «Субботний вечер». С сентября 2016 года исполнял в ней постоянную роль режиссёра.
 С 2011 года является соведущим программы «Киноляпы».
 С 2012 года член жюри программы «Без башни».
 В 2013 году был членом жюри программы «Креативный класс» на СТС.
 В 2013 году — ведущий программы «Мой папа — мастер» на канале «Россия-1».
 В 2014 году участвовал в шоу «Живой звук».

Вокал 
 «Миллицейский рок-н-ролл» — фильм «Люди Шпака»
 «Креветки» — фильм «Неудачников.net»
 «Всё будет хорошо» — фильм «Неудачников.net»
 «Мы повсюду» — фильм «Неуловимая четвёрка»
 «Под гитару» — фильм «Май»
 «О, Боже, какой пустяк!» — программа «Живой звук»
 «Частушки про людей» (совместно с Юрием Стояновым) — программа «Субботний вечер»

Музыкальные клипы 
 2017 — Би-2 — «Виски» — городовой
 2018 — Денис Клявер — Когда ты станешь большим
 2019 — Анна Семенович — Хочешь

Награды

Государственные награды 
 2014 — Почётное звание «Заслуженный артист Республики Мордовия».
 2018 — Почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

Премии 

 2003 — Премия «Армия» (фильм «ДМБ»).
 2008 — Премия «Ирония судьбы» за главную роль в сериале «Колечко с бирюзой».
 2011 — Премия «Золотой Носорог» за лучшую мужскую главную роль в сериале «Воронины».
 2014 — Премия «Милиционер кино» за 18 сыгранных милицейских ролей в кинематографе.
 2014 — Премия Олега Табакова за возвращение на сцену МХТ им. А. П. Чехова театрального бестселлера XXI века

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Станислава Дужникова 
 Страница Станислава Дужникова  на сайте МХТ.
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр Армена Джигарханяна
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Заслуженные артисты Мордовии